Elitserien 2004/2005 kan syfta på:

Elitserien i bordtennis för herrar 2004/2005
Elitserien i bordtennis för damer 2004/2005
Elitserien i handboll för herrar 2004/2005
Elitserien i handboll för damer 2004/2005
Elitserien i innebandy för herrar 2004/2005
Elitserien i innebandy för damer 2004/2005
Elitserien i ishockey 2004/2005
Elitserien i bandy 2004/2005
Elitserien i volleyboll för herrar 2004/2005
Elitserien i volleyboll för damer 2004/2005